Кроме веб-поиска, компания Google предлагает множество служб и инструментов для различных нужд. Также Google — автор многих научных, образовательных и культурных проектов.

Большинство из них — веб-приложения, требующие от пользователя только наличия браузера, в котором они работают, и интернет-подключения. что позволяет использовать данные в любой точке планеты и без привязки к одному компьютеру. Только некоторым из сервисов необходима установка дополнительных программ (проигрывателя Flash-графики или клиента для мгновенных сообщений), кроме того, для комфортной работы требуется высокоскоростное подключение (от 512 КБ/с для Google Video, от 256 КБ/с для Google Earth).

Главное преимущество служб Google заключается в том, что все они объединены и держатся на одном аккаунте — аккаунте Google. Так, нужно только один раз зарегистрироваться для возможности пользоваться персонализированным веб-поиском, электронной почтой, облачным хранилищем, социальной сетью и многим другим. Сайтов, сравнимых с Google по числу сервисов, довольно мало.

Также компания Google купила много интернет-служб: YouTube, Picasa, Blogger, Panoramio, ввела правило принудительной регистрации в своей социальной сети Google+ для создания канала на YouTube. Такая политика Google вызывает большую критику в интернете и несомненно схожа с политикой компании Microsoft, стремящейся завоевать монопольное положение на рынке.

В 2019 году Коди Огден создал цифровое кладбище старых продуктов компании Killed By Google, на котором перечисляются все снятые с производства аппаратные решения, а также закрытые сервисы поискового гиганта.

Интернет-службы Google

Специализированный поиск 
Поисковые машины Google позволяют возможность искать не только среди веб-сайтов, но и в более узких источниках информации.Когда Google проиндексировал больше HTML-страниц в Интернете, чем любой другой поисковик, наши инженеры обратились к другим, менее доступным источникам информации. Так появились функции поиска по телефонным номерам, адресам, словарям и справочникам. Затем мы пошли ещё дальше. И теперь вы можете искать на Google новости, патенты, статьи в журналах, картинки, книги, видеоролики и многое другое. И это далеко не конец!

Программное обеспечение 
 Chromium — веб-браузер с открытым исходным кодом, разработанный компанией Google.
 Google Chrome — браузер, разрабатываемый компанией Google на основе свободного браузера Chromium, снабжённый рядом несвободных элементов и компонентами, отвечающими за сбор информации о посещённых страницах.
 Google Dictionary — словари для браузеров.
 Android — операционная система для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшетные компьютеры. Разработано множество версий и вариантов.
 Google Chrome OS — Linux-подобная операционная система Google разработана исключительно для работы с веб-приложениями.
 Google TV — программно-аппаратная платформа для приставки и HDTV на основе ОС Android.
 Google Glass — гарнитура (или нательный компьютер, что несколько ближе к функциональному набору устройства) для смартфонов на базе Android и iOS, разрабатываемая компанией Google.
 Google Fiber — проект Google по предоставлению высокоскоростного доступа в Интернет.

http://usgov.google.com/ правительственные сайты США.Google Government Search
 Building Maker — создание трехмерных моделей
 Public DNS — альтернативный DNS-сервер Google.
 Google Apps — сервис для использования служб Google вместе со своим доменом.
 Google Merchant Center  (ранее Google Base) — позволяет владельцам контента помещать структурированную информацию в хранилище, автоматически получая возможность поиска по этой информации.
 Google Checkout — сервис обработки онлайн-платежей, имеющий целью упростить процесс оплаты онлайн- покупок.
 Google Public Data Explorer  — публичные данные и прогнозы от ряда международных организаций и научных учреждений.
 Google Voice — передача голоса по протоколу VoIP.
 Google Webmasters  — инструменты для вебмастеров.

Специальный поиск Google 
 Hackser Style Google  — интерфейс поиска на языке Leet.
 Special Searches  — поиск на специализированных сайтах (BSD, Linux, Mac OS X и Microsoft).
 Movie Showtimes  — киноафиша.
 Google Patents Search  — поиск по патентам, среди свыше 7 миллионов доступных в базе данных.
 Google SSL  — безопасный поиск от Google. Связь между пользователем и сервером осуществляется по зашифрованному каналу, что исключает возможность перехвата пользовательской информации третьими лицами . На данный момент работает в режиме «Beta»; не доступны никакие сервисы кроме «Поиск Google».
 Google Suggest — часть поиска Google, технология автозаполнения строки поискового запроса на основе общей статистики самых популярных запросов.
 Google Weather — часть поиска Google, позволяет получать 4-дневный прогноз погоды для городов мира.
 Телефонная книга — служба Google, которая позволяет найти телефонные номера и адреса, опубликованные в общедоступных источниках. Результаты поиска из адресной книги Google появляются над остальными результатами при вводе определенных типов запросов (имени, фамилии, города и т. д.).
 Языковые инструменты  — инструмент, позволяющий использовать Google на множестве различных языков.
 Калькулятор  — сервис для расчетов, встроенный в строку поиска. Например, если задать поиск строки 900+600*2-(3+1), то будет выдан ответ 2096, а также интернет-странички, где такая строка может встречаться. Сервис знает множество математических функций, умеет соблюдать приоритет операций.
 Конвертер валют — например, 600 USD in RUR — сколько будет $600 в рублях.

Инструменты 
 Google Code — сайт для разработчиков, интересующихся разработкой открытого программного обеспечения, связанного с продуктами компании Google. Сайт содержит исходные коды и список их сервисов с публичным API.
 Project Hosting  — бесплатный специализированный хостинг GPL-проектов и др. свободных проектов.
 Google Pack — установочный пакет, объединяющий пакеты ряда продуктов Google (Google Earth, Picasa, Google Desktop и др.) и несколько сторонних продуктов (Mozilla Firefox, Adobe Reader и др.).
 Google Deskbar  — размещает поиск Google на рабочем столе.
 Google Desktop — средство поиска на компьютере пользователя. Программа устанавливается локально и индексирует сообщения электронной почты, текстовые документы, документы Microsoft Office, обсуждения из AOL Instant Messanger, историю переходов в веб-браузере, PDF-документы, музыкальные файлы, изображения, видеофайлы.
 Google Toolbar — расширение для браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox, представляющее собой панель поискового сервиса Google и выполняющее ряд дополнительных функций.
 Google Web Accelerator — программа, ускоряющая работу браузера путём кеширования и предварительного скачивания информации, которая, возможно, будет интересовать пользователя. Программа использует прокси-сервера, принадлежащие Google.
 Freebase [42] — большая коллаборативная база знаний, содержащая метаданные, собранные, в основном, сообществом
 Google Global Cache — оборудования для кэширования трафика систем Google для интернет-провайдеров.

 Google Search Appliance  — это аппаратно/программное решение, предназначенное для корпоративной интернет-сети. Это устройство выполняет периодический просмотр и индексирование документов (в базовой модели — до 500 000 документов) для поиска, на внутренних или внешних корпоративных веб-сайтах или других ресурсах, доступных через веб.
 Google Mini  — мини-версия устройства Search Appliance, названная Google Mini и предназначенная для небольших и средних компаний. Базовая модель устройства индексирует 100 000 документов. В январе 2006 года были предложены ещё две модели, на 200 000 и на 300 000 документов. Кроме того, 2 марта 2006 года была анонсирована модель на 50 000 документов.

Ссылки 

 
Google